Франци́ск III:
 Франциск III (1518—1536) — дофин Франции, старший сын короля Франциска I и Клод Французской, герцог Бретонский (с 1524).
 Франциск III, герцог Лотарингии — титул будущего императора Священной Римской империи Франца I Стефана в 1729—1737 годах. См. также